Il singolare del torneo di tennis ITF Women's La Marsa 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Elina Svitolina che ha battuto in finale Isabella Šinikova 7-64, 7-65.

Teste di serie 

 Anna Floris (secondo turno)
 Kathrin Wörle (primo turno)
 Elena Bogdan (primo turno)
 Elina Svitolina (Campionessa)

 Nastassja Burnett (secondo turno)
 Laura Thorpe (secondo turno)
 Romana Caroline Tabak (primo turno)
 Annalisa Bona (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ITF Women's La Marsa 2012